Мария Сергеевна Фарносова (урождённая Савинова; р. 13 августа 1985, Челябинск) — российская бегунья на 800 метров, дисквалифицированная за нарушение антидопинговых правил и лишённая титулов олимпийской чемпионки 2012 года, чемпионки мира 2011 года и чемпионки Европы 2010 года.

Личная жизнь 
10 сентября 2010 года Мария вышла замуж за бегуна на средние дистанции Алексея Фарносова, с которым они тренировались в одной группе у Владимира Казарина. Летом 2014 года взяла фамилию мужа. В мае 2015 года родила сына.

Образование 
Мария училась в лицее № 37 города Челябинска, окончила Южно-Уральский государственный университет по специальности менеджер физической культуры и спорта, получает второе образование в Челябинском государственном агроинженерном университете по специальности экономика управления.

Спортивные результаты 

На российских соревнованиях представляла Свердловскую область, выступала за общество «Динамо» и клуб «Уралвагонзавода» «Спутник» (Нижний Тагил). Неоднократная чемпионка России в помещениях на дистанции в 800 метров и эстафете 4×800 метров.

Дисквалификация 

В ноябре 2015 года произошел международный скандал, связанный с обвинениями российских легкоатлетов в массовом применении допинга. На основании своего расследования комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовала, среди прочего, пожизненно дисквалифицировать Савинову (Фарносову) и Екатерину Поистогову. Тренер Фарносовой Владимир Казарин также попал в список тренеров, которых рекомендовано дисквалифицировать пожизненно. Муж Марии Алексей Фарносов попал в список спортсменов, в отношении которых требуется дополнительное расследование.

10 февраля 2017 года решением Спортивного арбитражного суда в том числе и на основе её биологического паспорта Савинова признана виновной в нарушении антидопинговых правил с 26 июля 2010 по 19 августа 2013 года, и все её результаты за этот период были аннулированы. Кроме того, она дисквалифицирована на 4 года, начиная с 24 августа 2015 года. Спортсменка подала ещё одну апелляцию на свою дисквалификацию, но 6 августа 2018 года CAS её отклонил, сочтя факт приёма запрещённого препарата доказанным. Таким образом все результаты спортсменки в период с 26 июля 2010 года по 19 августа 2013 года были аннулированы.

Награды 
 Орден Дружбы (13 августа 2012) — за достижения на Играх XXX Олимпиады 2012 года
 Заслуженный мастер спорта России (29 июля 2010)
 Признана лучшим легкоатлетом Европы 2011 года среди женщин.

Примечания

Ссылки 
 Профиль IAAF
 Профиль на RusAthletics
 Увидев результат, подумала: «Обал-деть!» / Интервью с Марией Савиновой в газете «Уральский рабочий» от 7 мая 2009 года

Бегуны на средние дистанции России
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Легкоатлеты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил
Выпускники Южно-Уральского государственного университета